Bei Clumping-Faktoren handelt es sich um Proteine. Es werden zwei von unterschiedlichen Genen kodierte Clumpingfaktoren unterschieden, die als Virulenzfaktoren vor allem eine Rolle bei Infektionen mit Staphylococcus aureus spielen:

 Clumping-Faktor A, ein Fibrinogenrezeptor
 Clumping-Faktor B, auch Panton-Valentine-Leukozidin, ein porenbildendes Protein bestimmter Staphylococcus aureus-Stämme